Black Rock – skalista wysepka na południowym Atlantyku 
miejscowości w USA:
 Black Rock – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Lawrence
 Black Rock – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie McKinley
gminy w USA:
 Black Rock (ang. Black Rock Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lawrence
albumy muzyczne:
 Black Rock – album Joego Bonamassy